Antonowytschi (; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Antonowytschi (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Antonowytschi (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw